— село в Японии, находящееся в уезде Хигасиусуки префектуры Миядзаки.

Географическое положение 
Село расположено на острове Кюсю в префектуре Миядзаки региона Кюсю. С ним граничат посёлки Мисато, Хинокаге, Такатихо, Гокасе и село Сииба.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Quercus acutissima, цветком — Prunus jamasakura, птицей — Zosterops japonicus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Миядзаки